Interior (topologia), objecte i operador matemàtic
 Interior (Dakota del Sud), població dels Estats Units
 Ministeri de l'Interior, departament governamental de diferents estats
 Interior posició futbol